Fountainhead в перекладі з англійської означає витік, джерело.

Медіа 
 The Fountainhead, роман Айн Ренд
 The Fountainhead (фільм), фільм на основі роману
 , ірландський рок-гурт

 Fountainhead Entertainment, компанія з розробки відеоігор заснована  — дружиною Джона Кармака

Місця 
  — будинок спроектований Френком Ллойдом Райтом

Зноски